

Persone 

 Carlo Berti Pichat (1799-1878) – politico e agronomo italiano
 Carolina Coronedi Berti (1820-1911) – scrittrice italiana
 Fernanda Berti (1985) – pallavolista e giocatrice di beach volley brasiliana
 Mangu Berti (XII secolo) – sovrano di Corasmia
 Manrico Berti (...) – calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Marina Berti (1922-2002) – nome d'arte di Elena Maureen Bertolino, attrice italiana
 Michele Berti da Calci (? – 1389) – religioso e predicatore italiano, bruciato sul rogo come eretico
 Orietta Berti (1945) – nome d'arte di Orietta Galimberti, cantante italiana
 Sergio Berti, propr. Sergio Angel Berti Pizzani (1969) – calciatore argentino di ruolo centrocampista

Altro 
 Legge Berti – legge per la regolamentazione del lavoro minorile, promulgata nel 1886 (Governo Depretis VII)
 Lingua berti – lingua nilo-sahariana estinta
 Palazzo Berti – edificio storico di Grosseto
 Rifugio Antonio Berti – rifugio dolomitico sul margine meridionale della Val Popera 
 Via ferrata Berti – via ferrata che dal bivacco Ugo Dalla Bernardina raggiunge la cima del monte Schiara (Provincia di Belluno)

Pagine correlate 
 Antonio Berti (disambigua)